La composition nutritionnelle des fruits récapitule la liste des nutriments que l’on trouve en moyenne dans 100 grammes de fruit.
Le terme de fruit est ici utilisé dans son acception vernaculaire.

 Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 cal = 4,18 J) : 
Glucides : 4 kcal ou 17 kJ
Protéines : 4 kcal ou 17 kJ
Lipides : 9 kcal ou 38 kJ
 alcool éthylique : 7 kcal ou 29 kJ (non métabolisables !) (7kcal par g d'alcool mais 5,6 kcal par ml d'alcool !)

Les valeurs sont données pour 100 grammes de denrées comestibles de l'aliment

Résidus de pesticides 
Entre 2006 et 2007, l'institut de veille sanitaire a observé que les pesticides sont présents dans le sang des français .
En 2009, 47,7 % des échantillons de fruits frais et à coque consommés en France issus de l'agriculture conventionnelle présentaient des traces mesurables de pesticides. 

Même à faible dose, les effets de trois fongicides (pyriméthanil, cyprodinil and fludioxonil) utilisés pour traiter le raisin ont mis en évidence que leur combinaison affecte les cellules du système nerveux humain  .

Maturité des fruits 

La valeur nutritionnelle des fruits varie au fur et à mesure qu’elles mûrissent. Plusieurs études ont montré qu’en mûrissant, les fruits perdent une partie de leurs vitamines et de leurs minéraux mais produisent simultanément plusieurs antioxydants.

Notes et références

Voir aussi 
 Composition nutritionnelle des aliments

Cuisine et science